Молочарка, молочниця — жіночий рід до молочар.

 Молочарка — село, Донецька область, Макіївська міська рада
 Молочарка — селище, Донецька область, Костянтинівський район